Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B7 :
 Bundesstraße 7 (B 7), en Allemagne
 Route B7, à Chypre

Voir aussi